Reisezeitung ist Titelbestandteil:
Cook’s Welt-Reise-Zeitung (1890–1914)
Dillinger’s Reisezeitung (1809–1918)
Reise- und Fremdenzeitung für Tirol und Vorarlberg (1899–1902)